
Molekulska formula -{C6H13N}- se može odnositi na:

 Azepan
 Cikloheksilamin